Feings je název dvou obcí ve Francii:

 Feings (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Feings (Orne) – obec v departementu Orne